Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 584 dans le monde.

 Route européenne 584 traversant la Roumanie, la Moldavie et l’Ukraine
  dans certains pays